

Geografia
 Kerjean – nome di alcune località del Finistère (Bretagna)
 Kerjean – nome di alcune località del Morbihan (Bretagna)

Architettura
 Castello Kerjean – castello di Saint-Vougay

Onomastica
 Kerjean – prenome francese
 Kerjean – cognome francese

Persone
 Jean-Yves Kerjean – calciatore francese
 Germaine Kerjean – attrice francese
 Manu Kerjean – cantante francese, interprete di canti popolari bretoni
 Yves-Marie Kerjean – calciatrice francese